

Geografia dos Estados Unidos 
Lisbon (Dacota do Norte)
Lisbon (Flórida)
Lisbon (Illinois)
Lisbon (Iowa)
Lisbon (Luisiana)
Lisbon (Ohio)

Outros usos 
 Lisbon (canção) — da banda brasileira Angra
 Lisboa (filme) — de Ray Milland
Lisboa- Capital De Portugal

Ver também 
Lisboa — em inglês/in english: Lisbon

Desambiguações de topônimos

Mendara